Nyby kan avse:

Estland
 Nyby, Estland – en by i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa, på estniska Niibi

Finland
 Nyby, Ijo – en by i Ijo kommun, fi.: Olhava 
 Nyby, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun Nyland
 Nyby, Karis – en by i Karis stad
 Nyby, Malax kommun – en by i Petalax i Malax kommun Österbotten
 Nyby, Nastola – ett stationssamhälle i Nastola kommun Egentliga Tavastland, fi.: Uusikylä

Sverige
 Nyby, Bjurholms kommun - en by i Bjurholms kommun
 Nyby, Björklinge – en by i Björklinge socken, Uppsala kommun
 Nyby, Bälinge – en by i Bälinge socken, Uppsala kommun
 Nyby, Börje – en by i Börje socken, Uppsala kommun
 Nyby, Enköpings kommun - en by i Kulla socken, Enköpings kommun
 Nyby, Funbo – en by i Funbo socken, Uppsala kommun
 Nyby, Hylte kommun – en by i Långaryds socken, Hylte kommun
 Nyby, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
 Nyby, Vallentuna – ett bostadsområde i Vallentuna
 Nyby, Östersunds kommun – en by i Lits socken, Östersunds kommun
 Nyby – en tidigare stad några kilometer norr om nuvarande Varberg, se Ny Varberg
 Nyby bruk –  ett järnverk och tidigare brukssamhälle, idag en del av tätorten Torshälla i Eskilstuna kommun
 Nyby Bruk AB – ett bruk i Gnosjö, Jönköpings län